Узловая железнодорожная поликлиника на станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги — двухэтажное кирпичное здание вспомогательного назначения, памятник промышленной архитектуры Москвы начала XX века. Находится в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы по адресу — Анадырский проезд, дом 10, корпус 2.

Строительство 
В связи с расширением станции Лосиноостровская и превращением её в крупный сортировочный узел в 1912 году вблизи неё был построен дом для отдыха бригад кондукторского резерва в промежутках между поездками. Одновременно рядом была построена баня (не сохранилась).

О внутреннем устройстве дома кондукторского резерва можно судить по сохранившемуся в архивах плану аналогичного двухэтажного здания, построенного в начале XX века в Петербурге по проекту архитектора Г. В. Войневича:

На первом этаже, согласно плану, находились столовая и кухня при ней, спальня на 10 человек, комната «для хранения тулупов и фонарей», контора заведующего кондукторскими бригадами.
На втором этаже располагались ещё две спальни, каждая на 26 человек; библиотека, бельевая, квартира заведующего кондукторскими бригадами. На обоих этажах были умывальные и курительные комнаты, квартиры сторожей.

Архитектурные особенности 
Прямоугольное в плане двухэтажное кирпичное здание в стиле модерн с полукруглыми аттиками расположено параллельно путям проходящей рядом железной дороги.

В наружной отделке здания применены многочисленные декоративные кирпичные элементы — лопатки с шахматным орнаментом под карнизами, разнообразные по форме филенки, плоские полуколонны с ордерными навершиями, лучковые перемычки оконных проёмов.

Первоначальный краснокирпичный цвет был скрыт позднее жёлтой краской.

История лечебного учреждения 
Посёлок у платформы «10-й версты», переименованной позднее в «Лосиноостровскую», начал застраиваться с 1898 года. Уже в 1910 году
там начали строить здание аптеки с «помещением под амбулаторный приём». В 1915 году уездный комитет Всероссийского земского союза открыл на одной из дач «врачебный пункт для лечения населения, как амбулаторным путём, так и, в случае надобности, коечным».

В 1918 году по предложению бывшего военного врача М. К. Громова в санитаром вагоне на запасном пути станции была организована «поликлиника для железнодорожных рабочих».

В 1931 году поликлинике выделили три комнаты на первом этаже дома кондукторского резерва. В связи с сокращением штата кондукторов лечебное учреждение постепенно заняло всё здание. В 1934 году решением Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) оно было реорганизовано в узловую железнодорожную поликлинику.

Транспорт 
 Станция Лосиноостровская Ярославского направления МЖД.
 От ближайшей станции метро «Бабушкинская» автобусами 124, 174, 238 или пешком 1,8 км.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Глазырин В. А.  Основы проектирования железнодорожных гражданских сооружений. Отд. 1. Исследование вопроса о рациональном проектировании домов для отдыха кондукторских и паровозных бригад — Петроград: Институт инженеров Путей сообщения Императора Александра I, 1918. — 139 с.

Ссылки 
 Приказ Мосгорнаследия от 02.04.2019 N 257 "О включении выявленного объекта культурного наследия «Станция „Лосиноостровская“ Московско-Ярославского направления Северных железных дорог, начало XX века», расположенного в районе станции «Лосиноостровская» Ярославского направления Московской железной дороги, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля), об утверждении границ его территории и предмета охраны"

Архитектура московского модерна
Лосиноостровский район
Достопримечательности Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в Москве